Monongahela (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Monongahela (vis), een geslacht van uitgestorven kwastvinnige vissen
Monongahela (rivier), een rivier in West Virginia en Pennsylvania in de Verenigde Staten